Þorinn est un nain de la mythologie nordique.

 Thorin est le nom de plusieurs nains de l'œuvre de J. R. R. Tolkien :
 Thorin II « Écu-de-chêne », le plus connu, un personnage important du Hobbit ; 
 Thorin  et Thorin III « Heaume-de-pierre », mentionnés dans les appendices du Seigneur des anneaux.

 Le thorin est un composé chimique.

 Alexandre Thorin (1805-1873), personnalité politique suisse.
 Donald E. Thorin (né en 1934) est un directeur de la photographie américain.
 Olof Thorin (1912-2004) est un mathématicien suédois.

Homonymie de patronyme